Прандтль — имя собственное немецкого происхождения.

 Прандтль, Людвиг (1875—1953) — немецкий механик и физик.
 Прандтль — большой древний ударный кратер в южном полушарии обратной стороны Луны.